Jméno a příjmení Antonín Zeman má více nositelů:

 Antal Stašek, vlastním jménem Antonín Zeman (1843–1931) – český spisovatel a právník
 Antonín Zeman (generál) (1891–1956) – československý legionář, odbojář a generál
 Antonín Zeman (geodet) (* 1943) – odborník ve fyzikální geodézii a geodynamice, docent ČVUT v Praze